Op Roland Garros 2008 speelden de vrouwen  in het enkelspel van 25 mei tot en met 7 juni. De als tweede geplaatste Servische Ana Ivanović won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de als dertiende geplaatste Russin Dinara Safina met 6-4 en 6-3 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag. 1 en 2)
  Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 2008